Чавчава́дзе (, от ჭივჭავი «чиж») — грузинский княжеский род из Кахетии, известный по крайней мере с XV века.

Согласно преданию, имеющему, возможно, реальную основу, предки Чавчавадзе жили первоначально в горах Пшави-Хевсурети. Князь К. Л. Туманов предполагал происхождение этого рода от рода Кахаберидзе-Чиджавадзе (который возводил к древнему роду Орбелиани и считал их потомками князей Чичуа).

Появление Чавчавадзе в низменной части Кахети и возведение в княжеское достоинство относятся, по-видимому, к XV—XVI векам. С этого времени имеются документальные данные о феодальном доме Чавчавадзе. Уже в конце XVI века Ясон (Язон) Чавчавадзе занимал при кахетинском дворе Александра II высокие чины везиря и сахлтухуцеса.

В конце XVI века род разделился на две основные ветви, родство между которыми поколенно не установлено. Попытка реконструировать их общую генеалогию, предпринятая по отрывочным данным князем Тумановым, представляется современным грузинским генеалогам неудачной. Ни одна из ветвей рода не имела утверждённого в России герба, но известны многочисленные изображения их старых родовых гербов, различных (хотя и частично сходных) у обеих ветвей рода.

Род Чавчавадзе показан в списке князей, приложенном к Георгиевскому трактату царя Ираклия II с Россией (1783). С точки зрения законодательства Российской империи, Чавчавадзе представляют собой три разных княжеских рода.

Кварельская ветвь 
Считающаяся старшей кварельская ветвь князей Чавчавадзе получила своё название по своей родовой усадьбе Кварели. Эта ветвь возводит себя к моурави князю Отии Чавчавадзе, жившему около 1500 года. В грамоте царя Ираклия II от а потомок Отии в 7-м колене — Мелхиседек Чавчавадзе — назван князем.

Высочайше утверждённым а мнением Государственного совета признаны в княжеском достоинстве, со внесением в V часть родословной книги, князь Мелхиседек Иосифович (с двумя сыновьями) и его двоюродный брат Паата Безпазович (с пятью).

Определениями Сената от 1847, 1854 и 1858 годов к роду были сопричислены ещё 6 князей Чавчавадзе (в том числе Илья Григорьевич).

Цинандальская ветвь 
 
Родословная другой ветви документально прослеживается до Давида Чавчавадзе, жившего около 1600 года. Эта ветвь традиционно именуется цинандальской по полученной ею в 1680 году в награду за заслуги в боях против  имения Цинандали (на западном берегу Алазани, в нескольких десятках километров от Кварели). Согласно сочинению царевича Иоанна Багратиони, цинандальские Чавчавадзе ещё в конце XVII века были азнаурами, а тавадское достоинство получили лишь в XVIII веке.

Эта ветвь разделилась на две линии, самостоятельно доказывавшие право на княжеский титул в Российской империи.

1-я линия 
Представители одной из линий, не утруждая себя глубокими генеалогическим изысканиями, указали на своё происхождение от бывшего грузинского посла в Санкт-Петербурге, эшикагасбаша (царского адъютанта) Гарсевана Ревазовича Чавчавадзе, который в грамоте царя Ираклия II (от а) был назван князем.

Высочайше утверждённым а мнением Государственного совета признаны в княжеском достоинстве, со внесением в V часть родословной книги, полковник князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе и сын его Давид, а -го — князь Александр Давидович.

В настоящее время неизвестно ни одного живущего представителя этой ветви.

2-я линия 
Другая линия цинандальской ветви в качестве доказательства своих прав на княжеский титул предъявила грамоту грузинского царя Константина, выданную а супраджу Георгию Мамуковичу Чавчавадзе, в которой он назван князем.

Высочайше утверждённым а мнением Государственного совета признаны в княжеском достоинстве, со внесением в V часть родословной книги:
 князья Давид (с двумя сыновьями), Мамука (с сыном) и Сулхан Мерабовичи;
 их двоюродные братья — князья Семён, Агафон и Леван Иосифовичи;
 их троюродные братья — князья Дмитрий, Гульбат (он же Пантелеймон), Ясон и Спиридон Ивановичи.
Позже (определениями Сената от 1847, 1849, 1853, 1858 и 1861 годов) к роду были сопричислены ещё 8 князей Чавчавадзе (среди которых — Захарий Гульбатович).

Персоналии 

Наиболее известные представители рода:

 Чавчавадзе, Гарсеван Ревазович (1757—1811) — генерал-адъютант царя Ираклия II, подписавший от его имени Георгиевский трактат.
 Чавчавадзе, Александр Гарсеванович (1784—1846) — российский генерал и поэт.
 Чавчавадзе, Ясон Иванович (1803—1857) — российский генерал, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 Чавчавадзе, Давид Александрович (1817—1884) — российский генерал, участник Кавказской войны.
 Чавчавадзе, Захарий Гульбатович (1825—1905) — российский генерал, герой Крымской и русско-турецкой (1877—1878 годов) войн.
 Чавчавадзе, Иван Сульханович (1826—1913) — российский генерал, герой Крымской и русско-турецкой (1877—1878 годов) войн.
 Чавчавадзе, Николай Зурабович (1830—1897) — российский генерал, участник Кавказской войны.
 Чавчавадзе, Илья Григорьевич (1837—1907) — грузинский писатель и общественный деятель.
 Чавчавадзе, Арчил Гульбатович (1841—1902) — российский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Чавчавадзе, Николай Михайлович (1867—1920) — российский генерал, георгиевский кавалер.
 Чавчавадзе, Александр Захарьевич (1870—1930) — командир Черкесского полка Туземной дивизии.
 Чавчавадзе, Николай Зурабович (1923—1997) — академик, директор Института философии АН Грузии.
 Чавчавадзе, Давид Павлович (1924—2014) — американский писатель, офицер ЦРУ.
 Чавчавадзе, Елена Николаевна (род. 1947) — российский журналист, режиссёр, сценарист.
Чавчавадзе Сергей Давидович (1936-2021) — кинооператор.  Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/operator/ros/34253/bio/

Урождённые княжны Чавчавадзе
 Дадиан, Екатерина Александровна (1816—1882) — правительница Мегрелии (при несовершеннолетнем сыне Николае (1853—1866), жена владетельного князя Мегрелии Давида I Дадиани.
 Грибоедова, Нина Александровна (1812—1857) — жена А. С. Грибоедова.
 Чавчавадзе, Тамара Ираклиевна (1900—1968) — грузинская актриса, народная артистка Грузии (1943).

Примечания

Ссылки 

 Думин С. В.  Князья Чавчавадзе. // Дворянские роды Российской империи. — Т. 4. — : Ликоминвест, 1998. — С. 234—246.
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — , 1892. — С. 94—96.
 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены лошади
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь